P.Silva se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 António Rodrigo Pinto da Silva
 Antonio Rodrigo Pinto da Silva